Die Saison 2009/10 war die zweite reguläre Saison der All American Hockey League (bis 2009 All American Hockey Association). Die sieben Teams sollten in der regulären Saison je 46 Begegnungen absolvieren, der Spielplan musste jedoch umgeändert werden, nachdem die Madison Ice Muskies und Chicago Blaze während der Saison den Spielbetrieb einstellten und inaktiv wurden, sowie die finanziell angeschlagenen Detroit Hitmen im Laufe der Spielzeit nach Norton Shores, Michigan, umgesiedelt und durch die West Michigan Blizzard ersetzt wurden, umgeändert werden. Das punktbeste Team der regulären Saison waren die Chi-Town Shooters, während die Evansville IceMen in den Play-offs zum ersten Mal den Rod Davidson Cup gewannen.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Detroit Hitmen wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen, noch während der Spielzeit nach Norton Shores, Michigan, umgesiedelt und änderten ihren Namen in West Michigan Blizzard. 
 Die Madison Ice Muskies wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.

Reguläre Saison

Abschlusstabelle 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Rod-Davidson-Cup-Playoffs

Weblinks 
 Saison 2009/10 auf hockeydb.com (engl.) 

2009/10
Eishockeysaison 2009/10
Sportveranstaltung in den Vereinigten Staaten